Phantasmagoria se poate referi la:

Muzică 
 Phantasmagoria (formație), formație de rock din Japonia
 Phantasmagoria (album Curved Air) (1972)
 Phantasmagoria (album The Damned) (1985)
 Phantasmagoria (album Nobuo Uematsu) (1994)
 "Phantasmagoria", cântec de Annihilator de pe Never, Neverland
 "Phantasmagoria", cântec de Calabrese de pe Thirteen Halloweens
 "Phantasmagoria", cântec de Melt-Banana de pe Cell-Scape
 "Phantasmagoria", cântec compus de Akira Tsuchiya pentru Ar Tonelico

Alte utilizări 
 Phantasmagoria, joc video din 1995
 "Phantasmagoria", poem de Lewis Carroll
 Phantasmagoria, dramă audio bazată pe Doctor Who
 Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll, proiectul unui film al lui Marilyn Manson

Vezi și 
 Phantasm (dezambiguizare)
 "Phantasmagoria in Two", cântec din 1967 scris de Tim Buckley de la Goodbye and Hello
 Phantasmagoriana, roman
 A Piece of Phantasmagoria, lucrare animată de Shigeru Tamura
 Fantasmagorie (dezambiguizare)

Substantive